Martelli ima više značenja:
 Martelli, Chieti
 Martelli, Frosinone
 Martelli, Mantua